Le Duel (titre original ) est le quatrième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
Inara se rend à un bal de la haute société locale et a la surprise d'y rencontrer Malcolm qui essaie de monter une opération de contrebande. Mal finit par en venir aux mains avec le cavalier d'Inara et se retrouve à devoir affronter un bretteur renommé dans un duel à l'épée, et une seule nuit pour apprendre l'escrime.

Production

Écriture 
Jane Espenson a été la scénariste principale de cet épisode.

Casting 
 Mark Sheppard
 Edward Atterton
 Larry Drake

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Vern Gillum.

Réception

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par la scénariste Jane Espenson, l'actrice Morena Baccarin et la costumière Shawna Trpcic

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée écrit par Jane Espenson